cytrynka (Arthrorhaphis) – rodzaj porostów
 cytrynka (Geothlypis) – rodzaj ptaków